Fédération syndicale étudiante (FSE) peut désigner :
 Fédération syndicale étudiante, syndicat étudiant français actif entre 2000 et 2013 ;
 Fédération syndicale étudiante, syndicat étudiant français fondé en 2019.